Barong – arma da taglio originaria delle Filippine
Barong – danza tradizionale indonesiana